Der IFA Shield ist ein Fußballwettbewerb der von der indischen Football Association jährlich organisiert wird. 

Er ist nach dem englischen und schottischen FA-Cup sowie dem Durand Cup der viertälteste Pokalwettbewerb der Welt (erstmals 1893 ausgetragen).

Ergebnisse des IFA Shield  

Fußballwettbewerb in Indien